Bledian Krasniqi – calciatore svizzero
 Blerim Krasniqi – calciatore albanese
 Distria Krasniqi – judoka kosovara
 Dritan Krasniqi – calciatore kosovaro con cittadinanza albanese
 Gëzim Krasniqi – calciatore albanese
 Jakup Krasniqi – politico kosovaro
 Liridon Krasniqi – calciatore kosovaro naturalizzato malese
 Luan Krasniqi – ex pugile albanese naturalizzato tedesco
 Zana Krasniqi – modella kosovara